Athena ou Athéna peut désigner :

Mythologie 
 Athéna, une déesse de la mythologie grecque.

Sciences et technologie 
 ATHENA un projet d'observatoire spatial à rayons X développé par l'Agence spatiale européenne,
 Athena, un lanceur de satellites américain,
 Athéna-Fidus un satellite de télécommunications franco-italien,
 ATHENA, une expérience de physique au CERN destinée à produire de l'antimatière,
 Le projet Athena, un projet initié conjointement par le MIT, DEC et IBM au début des années 1980,
 X Athena Widgets un jeu de composants  pour le développement d'interfaces utilisateurs en environnement X.
 Athena est un synonyme d'un genre de papillon : les Marpesia.

Toponyme 
 Athena, une municipalité de l'Oregon aux États-Unis.
 Le lac Athéna, un lac des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Navires 
 Athena, un yacht à voile,
 L’Athena, un paquebot plus connu sous son ancien nom de Stockholm.

Musique 
 Athéna, une chanteuse de RnB française,
 Athena, un groupe de ska punk turc,
 Athena, pseudonyme sous lequel la chanteuse Nozomi Tsuji sortit un single, du nom du personnage qu’elle doublait dans une série anime,
 Athena, une chanson des Who.

Cinéma 
 Athena, un film américain réalisé par Richard Thorpe, sorti en 1954.
 Athena, un film français Romain Gavras sorti en 2022.

Bandes dessinées et jeux vidéo 
 Athena, une société créatrice de jeux vidéo,
 Athéna Éditions, un éditeur de bande dessinée,
 Athéna, un personnage de Marvel Comics qui fait partie des Olympiens ;
 Thena, un autre personnage de Marvel Comics qui a eu le nom d'Athéna, et membre des Éternels ; 
 Athéna, deux personnages de DC Comics, Pallas Athena ;
 Athéna, un personnage d'Image Comics, Lily Nalin, et membre des Bloodstrike ;
 Athéna (Warheads), un personnage anglais de Marvel et membre des Warheads ;
 Athéna, une série de comics de Dynamite Entertainment.
 Athena, un personnage de la série manga et anime Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque),
 Athena Asamiya, un personnage de la série de jeux vidéo The King of Fighters ;
 Athena Cykes, un personnage du jeu vidéo Phoenix Wright : Ace Attorney - Dual Destinies.
 Athena, un jeu vidéo d’arcade créé par SNK en 1986.

Sport 
 Athena, nom de ring de la catcheuse Adrienne Reese.

Divers 
 Athena 98.4 FM, une chaine de radio grecque,
 Athéna, une marque de lingerie créée en 1960 par le groupe Eminence,

 l'opération Athéna est une opération militaire canadienne en Afghanistan.

Voir aussi